

Бобінка — село, Брестська область, Кам'янецький район

Бобінка — річка в Удмуртії, права притока Іжа